La Grange Fleury est un petit théâtre pour enfants appartenant au musée Laurier (Victoriaville). Il est situé dans les jardins du musée Laurier, à l’arrière de la maison Fleury (au 18, rue Laurier ouest, Victoriaville, Québec, Canada).

Historique
À l'été 1988, le musée Laurier décide d'ajouter un nouveau volet à l'institution en présentant du théâtre jeune public. Cette nouvelle activité débute bien modestement les premières années à l'arrière de la résidence des Laurier. En 1990, la Société du Musée Laurier achète, de la famille Fleury, la maison ainsi que la grange, toutes deux voisines de la maison Laurier. En , grâce à des dons et à la suite de travaux importants, la grange Fleury est ouverte officiellement, permettant au jeune public d'avoir accès à du théâtre pendant la période estivale.

Enfin, il ne faut pas négliger le fait que ce théâtre permet à des étudiants d'acquérir de l'expérience en milieu théâtral, culturel et une expertise en animation. Chaque été, deux étudiants doivent écrire et concevoir de A à Z (idéation, texte, costumes, décors, promotion, réalisation de la pièce, etc.) une pièce de théâtre à partir d’un conte choisi. Il s'agit de concevoir une nouvelle version du conte ou de l’histoire d’origine.

Wilfrid Laurier et les enfants
Wilfrid Laurier et son épouse Zoé n'ont pas eu de descendance. Toutefois, l'histoire nous apprend que le couple Laurier a toujours maintenu une relation harmonieuse avec les enfants de la famille et du voisinage. Les Laurier aimaient s'entourer d'enfants et il leur arrivait même de débourser de l'argent pour venir en aide à des enfants pauvres ou malades. Aussi, fidèle à cette tradition, le musée Laurier maintient toujours ce lien privilégié avec les jeunes en leur permettant un accès à la culture par le biais d'activités et ce, à des coûts minimes.

Les productions et les animateurs(trices) de la Grange Fleury
 1988 : Wilfrid, Zoé & Alfred , pièce conçue par Louise Boisvert, Chantal Laliberté
 1989 : La Tribu des grosses  bibittes, pièce conçue par Isabelle Allard, Chantal Laliberté et Nancy Blouin
 1990 : Coquelicot et la pierre de lune, pièce conçue par Caroline Paquette, Isabelle Allard et Francis Plante
 1991 : Il faut sauver Citrouille, pièce conçue par Caroline Paquet, Isabelle Allard et Josée Boissonneault
 1992 : Erik le Viking, pièce conçue par Anne-Marie Olivier, Michel Demers
 1993 : Simon et le champignon magique, pièce conçue par Sandra Vachon, Gabriel Viens
 1994 : Le Joueur de flûte de Hamelin, pièce conçue par Sandra Vachon, Kathryn Jutras
 1995 : Le Lion et le Rat, le Loup et le Chien, la Souris des villes et la Souris des champs, pièce conçue par Emmanuelle Prince, Nathalie Leblanc		           				
 1996 : Pierre et le loup, pièce conçue par Emmanuelle Prince, Nathalie Leblanc
 1997 : Bouzin le bourricot et Les Habits neufs de l'empereur, pièces conçues par Emmanuelle Prince, Nathalie Leblanc
 1998 : Alice au pays des merveilles, pièce conçue par Perrine Leblanc, Pierrick Fréchette
 1999 : Hansel et Gretel, pièce conçue par Ariane Desrochers et Pierre-Luc Houde
 2000 : Les Espiègles-rient, pièce conçue par Ariane Desrochers et Pierre-Luc Houde
 2001 : Les Malheurs de Sophie, pièce conçue par Dominique Richard et Claude Bourgault
 2002 : Jacques et le Haricot magique, pièce conçue par Mélodie Bilodeau et Geneviève Caron 
 2003 : Les Trois Petits Cochons, pièce conçue par Michelle Lorrain et Guillaume Bouchard Labonté					
 2004 : La Chèvre de monsieur Seguin, pièce conçue par Catherine Lemieux-Lefebvre et Marie-Christine Tardif Sévigny
 2005 : Marie-la-lune ou la Vraie Histoire de la petite fille aux allumettes, pièce conçue par Claudia Desruisseaux et Jade Larochelle
 2006 : Les Nouveaux Amis du petit chaperon rouge, pièce conçue par Jade Larochelle et Marie-Andrée Bourdeau
 2007 : Les Voyages de Julie-Pier, pièce conçue par Nicolas Gendron et Marielle Cantin
 2008 : Le Petit Prince dans le Grand Nord, pièce conçue par Rosalie Houle Leblanc et Frédéric B. Mercier
 2009 : Le Vilain Petit Victor, pièce conçue par Camille Rajotte et Valérie Cormier
 2010 : La cigale ayant chanté tout l'été pièce conçue par Stéphanie Cantin et Marie-Andrée Fréchette
 2011 :  Une journée complètement timbrée pièce conçue par Stéphanie Cantin et Pierre-Antoine Painchaud
 2012 :  Marilou à la rescousse de Pinocchio pièce conçue par Linda Pinard  et interprétée par Valérie Babin et Loïc Bédard
 2013 :  Hector et la machine à voyager dans le temps pièce conçue par Richard Pedneault et Linda Pinard  et interprétée par Émy Drolet et Loïc Bédard
 2014 : Marianne et le masque magique pièce conçue par  Linda Pinard  et interprétée par Émy Drolet et Léa Bussière
 2015 : Le grand désordre pièce conçue par  Marie-Josée Turcotte et interprétée par Émy Drolet et Ariane Lacoursière
 2016 : Chloé et Zoé au pays des miroirs création originale  de Linda Pinard interprétée par Émy Drolet, Ariane Lacoursière et Noémie Durand
 2017 :  Nicolas au bois dormant  idée originale de Linda Pinard reprise et interprétée par Émy Drolet, Noémie Durand et Pierre-Philippe Dusseault

Liens externes 
Site officiel

Musée au Québec
Salle de théâtre au Québec
Bâtiment à Victoriaville
Wilfrid Laurier